

Persone
 Giorgio Catti – partigiano italiano
 Michele Catti – pittore italiano

Altro
 Catti – antica popolazione germanica